
Термин -{NPP}- има више значења.

 Проопиомеланокортин, интермедијарни пептид кортикотропина
 Најчешће постављана питања